Голушкевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голушкевич, Владимир Сергеевич (1898—1964) — советский военачальник, участник Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант.
 Голушкевич, Сергей Сергеевич (1903—1956) — советский военный инженер, доктор технических наук, специалист в области строительной механики и механики грунтов.